Menominee é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Menominee (Michigan)
 Condado de Menominee (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos